Armas Taipale – discobolo finlandese
 Hannu Taipale – ex fondista finlandese
 Kuisma Taipale – ex fondista finlandese